

Sport
 WAF – sigla del Wiener Associationfootball-Club, antica società calcistica austriaca.

Informatica
 Waf – strumento di automazione dello sviluppo open source scritto in Python.

Codici
 WAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wana (Pakistan)

Modi di dire
 WAF – gergo giovanile What a Fuck, usato come acronimo indica stupore, sorpresa, stress per una situazione inutilmente puntigliosa